U 110 oder U110 steht für:
 SM U 110, U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 110 (Kriegsmarine), U-Boot der deutschen Kriegsmarine

 Vertriebsbezeichnung des Baumusters 404.0 des Unimog 404

Abkürzung